Komuna e Mollasit kan syfta på:

Albanien 

 Komuna e Mollasit, Elbasan prefektur, 
 Komuna e Mollasit, Korçë prefektur,